Saxon (grup de música), grup britànic de heavy metal format el 1976 a Barnsley, Yorkshire 
 Saxon (Carolina del Sud), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud 
 Saxon (Valais), municipi del cantó suís del Valais, al districte de Martigny 
 Saxon-Sion, municipi francès al departament de Meurthe i Mosel·la (regió del Gran Est)